Benkei ist der Familienname folgender Personen:
 András Benkei (1923–1991), ungarischer kommunistischer Politiker

Benkei ist der Vorname folgender Personen:
 Musashibō Benkei (1155–1189), japanischer Kriegermönch (Sōhei)